Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1989 — двадцать второй чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Киеве (СССР) с 2 апреля по 10 апреля 1989 года. Чемпионом Европы стала сборная СССР.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

7-е место

Румыния выбыла в группу В

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 17 марта — 23 марта 1989 года в Клагенфурте-ам-Вёртерзе (Австрия).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

Польша вышла в группу А, Болгария выбыла в группу C

Группа C 
Матчи прошли 25 — 30 марта в Пучсерде (Испания).

Испания вышла в группу В

Ссылки 
 Архив 

1989 год в хоккее
A
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в СССР
Хоккей
Апрель 1989 года
Чемпионаты Европы в 1989 году
Чемпионаты Европы в СССР